Statsutskottet kan avse:

Statsutskottet (Finland)
Statsutskottet (Sverige)